Off the Map – DVD live dei Red Hot Chili Peppers
Off the Map – film del 2003 diretto da Campbell Scott
Off the Map – serie televisiva statunitense